Mulgi kan verwijzen naar:

Mulgi (dialect), een dialect van het Estisch
Mulgi (gemeente), een gemeente in de Estlandse provincie Viljandimaa
Mulgi (plaats), een plaats in de Estlandse gemeente Mulgi